Центральная улица может означать:

Улицы 
Центра́льная у́лица — самое распространённое название улицы в России (на 2011 год улиц с таким названием в России было 23 201).

Россия 
 Центральная улица — улица в Абакане.
 Центральная улица — улица в Екатеринбурге.
В Казани:
Центральная улица — улица в посёлке Голубое Озеро Авиастроительного района.
Центральная улица — улица в посёлке Петровский Приволжского района.
Центральная улица — улица в посёлке Татваленка Приволжского района.
Центральная улица — улица в посёлке Щербаково Авиастроительного района.
 Центральная улица — улица в Костроме.
 Центральная улица — улица в Кудрове.
 Центральная улица — улица в Курске.
 Центральная улица — улица в Липецке (Дачный).
 Центральная улица — улица в Ломоносове.
 Центральная улица — улица в Лисьем Носу.

 В Москве:
 Центральная улица (Внуково).
 Центральная улица (Митино)
 Центральная улица (деревня Толстопальцево).
 Центральная улица (посёлок Толстопальцево).
 Центральная улица (Троицк)
 Центральная улица — улица в Новосибирске.
 Центральная улица — улица в Отрадном.
 Центральная улица — улица в Самаре.
 В Севастополе:
  Центральная улица — улица в Инкермане,
 Центральная улица — улица в селе Родном,
  Центральная улица — улица в районе Северная сторона.
 Центральная улица — улица в Симферополе.
 Центральная улица — улица в Уфе.
 Центральная улица — улица во Фрязине.
 Центральная улица — улица в Ярославле.
 Центральная улица — прежнее название Авиационной улицы в Москве.

Станция 
 «Центральная улица» () — станция Си-Трэйна города Калгари, Канада.

См. также 
 Центральный проспект
 Центральная площадь

Примечания